Hyperoplus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Günther 1862. Hyperoplus ingår i familjen tobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tobisfiskar
Hyperoplus